Katzenzunge steht für:

 Katzenzunge (Schokolade), eine Spezialität aus Schokolade
 Löffelbiskuit, eine Kekssorte
 als Malerei-Zubehör ein weicher, abgerundeter Pinsel
 als Werkzeug eine Maurerkelle mit abgerundeter Spitze
 ein anderes Wort für Teigschaber
 japanische Bezeichnung für eine Person, die nichts Heißes essen kann ("Nekojita" – abgeleitet von neko "Katze" und shita "Zunge")

Katzenzungen steht für:

 Katzenzungen (1967), einen Fernsehfilm (Österreich 1967)
 Katzenzungen (1969), einen Fernsehfilm (BRD 1969)
 Katzenzungen (2003), einen Fernsehfilm (Deutschland 2003)
 Katzenzungen (2014), einen Fernsehfilm (Österreich 2014)
 Katzenzungen (Komödie), ein Theaterstück von Miguel Mihura in der Bearbeitung von Hans Weigel
 „Katzenzungen“, ein Buch von Martina Borger und Maria Elisabeth Straub
 Schloss Katzenzungen, eine Burg bei Prissian (Tisens), Südtirol, Italien